Rockville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rockville Historic District (Connecticut), ID-Nr. 84001173
 Rockville Historic District (Indiana), ID-Nr. 93000471
 Rockville Historic District (South Carolina), ID-Nr. 72001202